

Wydarzenia 

 Europa
 konsul Fulwiusz Flakkus wystąpił z projektem przyznania obywatelstwa rzymskiego Latynom
 Rzymianie wkroczyli do Galii Zaalepjskiej